Oren se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Aharon Oren
 David C. Oren